A eleição municipal de Manaus em 1985 ocorreu em 15 de novembro do mesmo ano. O prefeito Amazonino Mendes (PMDB) que terminaria seu mandato em 1 de janeiro de 1986. Manoel Ribeiro (PMDB) foi eleito prefeito da capital amazonense em turno único.

Amine Lindoso (PDS), esposa do ex-governador José Lindoso, era favorita e quase foi eleita a primeira prefeita da capital, mas acabou derrotada por Manoel Ribeiro, este apoiado por Amazonino e Mestrinho.

Resultado da eleição

Turno único 

Manaus/AM
1985